Коллен-дю-Шар () — гора в Марокко, на африканской стороне Гибралтарского пролива. Гора возвышается над Танжером, находясь между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Высота составляет 93 метра над уровнем моря.

Описание 
С Коллен-дю-Шар открывается панорамный вид на Танжер и береговую линию от  на востоке до La Montagne на западе.

На горе расположено большое число высотных зданий, в том числе Сирийская мечеть Танжера, известная уникальной для региона архитектурной формой минарета.

В подножии Коллен-дю-Шар расположены бедные кварталы города и его главная арена — .

По местным легендам, древнегреческий великан Антей после схватки с Гераклом был захоронен именно на Коллен-дю-Шар.

Примечания

Ссылки 
 L’histoire de Tanger — Tánger

Горы Марокко
Вершины высотой до 1000 метров
Горные вершины по алфавиту